Ла Меса дел Пинал има више значења:

 Ла Меса дел Пинал (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса дел Пинал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику